Koraal kan betrekking hebben op:
 Koraal (zoölogie), verzamelnaam voor verschillende bloemdieren
 Koraal (muziek), een eenvoudig en gemakkelijk te zingen kerkelijk lied;
 Koraal (persoon), de koorzanger, de koorknaap
 Koraal (kleur), een bepaalde kleur rood;
 Een koralen jubileum, zie jubileum en huwelijksverjaardag

Zie ook
 Koraalrif, een ondiepte in de zee die opgebouwd wordt door koraalpoliepen.